

Biografia 
Laodice II era figlia di Andromaco, figlio di Acheo, a sua volta figlio di Seleuco I Nicatore, e faceva quindi parte di un ramo collaterale della dinastia seleucide, del quale facevano parte anche Laodice I (sua zia) e Acheo (suo fratello).

Laodice sposò il cugino Seleuco II Callinico, imperatore seleucide dal 246 al 226 a.C., e gli diede tre figli: Antiochide, che sposò Serse di Armenia, Seleuco III Cerauno e Antioco III il Grande.

Note

Bibliografia 
Fonti primarie
   ( The Histories — traduzione in inglese di Chicago University).

Fonti storiografiche moderne
 
 

Dinastia seleucide